Firestone puede referirse a:

 Firestone, una compañía multinacional fabricante de neumáticos.
 Harvey Samuel Firestone (1868-1938), el fundador de dicha empresa.
 Eddie Firestone (1920–2007), un actor estadounidense. 
 Shulamith Firestone (1945-2012), activista feminista canadiense. 
 Firestone, un pueblo en el estado de Colorado (Estados Unidos). 
 Firestone, una estación de la línea Azul del Metro de Los Ángeles.